Zabukovje (Kranj), een plaats in de Sloveense gemeente Kranj
 Zabukovje (Vojnik), een plaats in de Sloveense gemeente Vojnik
 Zabukovje (Šentrupert), een plaats in de Sloveense gemeente Šentrupert